Шешоры:

 Шешоры — село в Косовском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Шешоры — ежегодный международный фестиваль этнической музыки и лэндарта, проводимый на Украине.